Cotto ist der Familienname folgender Personen:
 Delilah Cotto (* 1980), US-amerikanische Schauspielerin
 Miguel Cotto (* 1980), puerto-ricanischer Boxer
 Johannes Cotto (* ca. 1050), Musiktheoretiker

Cotto ist die Bezeichnung für:
 Fliesen und Platten aus Terrakotta

Siehe auch:
 Coto
 Kotto
 Koto (Begriffsklärung)